Princ Joachim Dánský, hrabě z Monpezatu (* 7. června 1969, Kodaň) je mladším synem dánské královny Markéty II. a jejího manžela prince Henrika.

V letech 1994–2005 byl ženatý s Alexandrou Manley, původem z Hongkongu, která po rozvodu obdržela titul hraběnky z Frederiksborgu ad personam. S Alexandrou má Joachim dva syny: prince Nikolaie a prince Felixe.

V květnu 2008 se oženil s Francouzkou Marií Cavallierovou. V listopadu 2008 oznámila královská rodina, že princ Joachim a princezna Marie očekávají v květnu 2009 své první dítě. Dne 4. května 2009 porodila princezna Marie syna, který dostal jméno Henrik Carl Joachim Alain. Dne 24. ledna 2012 porodila princezna Marie dceru, jež dostala jméno Athena Maguerite Françoise Marie.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Genealogie Leo van de Pas
 Genealogy.euweb

Glücksburkové
Hrabata z Monpezat
Joachim Dánský
Nositelé velkokříže Řádu bílé růže
Rytíři Řádu slona
Rytíři velkokříže Řádu svatého Olafa
Nositelé Řádu Stará planina I. třídy
Nositelé velkokříže Řádu chryzantémy
Nositelé velkokříže Záslužného řádu Německa
Velkokomtuři Řádu Dannebrog
Velkodůstojníci Řádu čestné legie
Nositelé velkokříže Řádu islandského sokola
Nositelé velkokříže Řádu aztéckého orla
Komtuři velkokříže Řádu polární hvězdy
Nositelé velkokříže Řádu koruny (Belgie)
Nositelé velkokříže Řádu Jižního kříže
Nositelé velkokříže Řádu Fénixe
Nositelé Nejvyššího řádu renesance
Nositelé velkokříže Řádu Adolfa Nasavského
Nositelé Řádu tří božských sil
Nositelé velkokříže Řádu koruny (Nizozemsko)
Nositelé velkokříže Řádu rumunské hvězdy
Dánská královská rodina
Dánové francouzského původu
Narození v roce 1969
Narození 7. června
Narození v Kodani
Žijící lidé
Muži